Sichelstraße ist der Name folgender Straßen:

 Sichelstraße in Hannover, siehe Ferdinand Sichel #Ehrungen
 Sichelstraße (Trier)